Gardens est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  d'exemplaires la première semaine et reste classé 2 semaines.

Gardens a été utilisé comme thème de fermeture pour l'anime To Love-Ru Darkness 2nd.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2015